Эстонию представляла на Евровидении 2008 группа Kreisiraadio, но, не пройдя в финал, занимает 18-е место с 8 баллами в первом полуфинале.

Состав группы 
 Tarmo Leinatamm
 Hannes Võrno
 Peeter Oja

Национальный отбор 
25 ноября было подано 58 заявок на участие в конкурсе песни Евровидение 2008 от Эстонии. 2 февраля было отобрано 4 песни и приглашено 6 композиторов.

Голосование 
В финал Эстония не прошла.В полу-финале самое большое (7) баллов Эстонии дала

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения 
 Эстония.Национальный отбор(esckaz.com)

Страны на «Евровидении-2008»